Сагино има више значења:
 Округ Сагино (Мичиген), је округ у америчкој савезној држави Мичиген
 Сагино (Мичиген), је град у америчкој савезној држави Мичиген
 Сагино (Тексас), је град у америчкој савезној држави Тексас
 Сагино (Мисури), је град у америчкој савезној држави Мисури
 Сагино (река), река која протиче кроз САД